Koen () ist als eine Kurzform von Koenraad (niederländisch für Konrad, der kühne bzw. gute Ratgeber) ein männlicher Vorname und Familienname.

Namensträger

Vorname 

 Koen Barbé (* 1981), belgischer Radrennfahrer
 Koen Casteels (* 1992), belgischer Fußballspieler
 Koen Daerden (* 1982), belgischer Fußballspieler
 Koenraad Koen Dillen (* 1964), belgischer Politiker (Vlaams Belang)
 Koen Geens (* 1958), belgischer Rechtswissenschaftler
 Koen de Kort (* 1982), niederländischer Radrennfahrer
 Koen Lenaerts (* 1954), belgischer Rechtswissenschaftler und Richter
 Koen Verweij (* 1990), niederländischer Eisschnellläufer
 Koen Bauweraerts (* 1983) belgischer DJ, siehe DJ Coone

Familienname 
 Erwin Koen (* 1978), niederländischer Fußballspieler
 Fanny Blankers-Koen (1918–2004), niederländische Leichtathletin
 Louis Koen (* 1975), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Mirjam Koen (* 1948), niederländische Regisseurin, Theaterleiterin und Schauspielerin
 Raymond Koen (* 1981), niederländischer Leichtathlet

Siehe auch 
 Coen
 Coon
 Koehn
 Köhn (Begriffsklärung)
 Koenen
 Kuhn
 Koon
 Kohen (Familienname)
 Cohen

Männlicher Vorname
Familienname
Niederländischer Personenname